Уистлер ():

Фамилия 
 Уистлер, Анна Мак-Нейл (1804—1881) — мать американского художника Джеймса Уистлера.
 Уистлер, Беатрис (1857—1896) — художница, жена художника Джеймса Уистлера.
 Уистлер, Джон (1756—1829) — американский военный, отец Джорджа Вашингтона Уистлера.
 Уистлер, Джордж Вашингтон (1800—1849) — американский железнодорожный инженер.
 Уистлер, Джеймс Эббот Мак-Нейл (1834—1903) — американский художник, сын Джорджа Вашингтона Уистлера.
Уистлер, Лоуренс (род. 1951) — американский рестлер, более известный под именем Ларри Збышко.
 Уистлер, Уильям Мак-Нейл (1836—1900) — американский врач, брат художника Джеймса Уистлера.

Топоним 
 Уистлер — курортный городок в Канаде.
 Уистлер-Блэккомб — лыжный курорт в Канаде.
 Олимпийский парк Уистлера — одна из арен зимних Олимпийских игр 2010 года.
 Уистлер — гора в Британской Колумбии.

Другое 
 Whistler — кодовое название Windows XP на этапе разработки.
  компания — производитель электроники, базирующаяся в Бентонвиле, Арканзас.

См. также 
 Вистл — ирландский духовой инструмент.